Il singolare del torneo di tennis ATP Volvo International 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Evgenij Kafel'nikov che ha battuto in finale Patrick Rafter 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (campione)
 Sergi Bruguera (quarti di finale)
 Mark Philippoussis (secondo turno)
 Richard Krajicek (quarti di finale)
 Petr Korda (semifinali)
 Albert Costa (terzo turno)
 Tim Henman (quarti di finale)
 Patrick Rafter (finale)

 Andrij Medvedjev (terzo turno)
 Jim Courier (primo turno)
 Patrick Rafter (semifinali)
 Magnus Norman (primo turno)
 Marc Rosset (primo turno)
 Alex O'Brien (secondo turno)
 Karol Kučera (primo turno)
 Jan Siemerink (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP Volvo International 1997